Шют () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шют, Невил (англ. Nevil Shute Norway, 17 января 1899, Илинг, Лондон — 12 января 1960, Мельбурн) — английский писатель и авиаинженер.
 Шют, Сэмюэл (англ. Samuel Shute; 12 января 1662 — 15 апреля 1742) — английский офицер, колониальный чиновник в Северной Америке, губернатор провинции Массачусетс-Бэй и Нью-Гэмпшира.